Het schaap met de vijf poten: Nederlandse titel voor de Franse film: Le Mouton à cinq pattes
 't Schaep met de 5 pooten: Nederlandse tv-serie (1969-1970)
 Schaap met vijf poten: beeld van Gerrit Bolhuis in Amsterdam Nieuw-West